«Звезда» (Пермь):
 Звезда (газета, Пермь)
 Звезда (стадион, Пермь)
 Звезда (футбольный клуб, Пермь)

См. также 
 Звезда-2005